Grämer ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Grämer (* 1983), deutsche Biathletin
 Ernst Hermann Grämer (1899–1966), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Crämer
 Cremer
 Krämer
 Kremer